Всини — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в юго-западной части района, на реке Ситня.

Уличная сеть не развита.

История 
Упоминается в Новгородских летописях как минимум с 1498 года под названием Свины .

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года  деревня Всини вошла в состав образованного муниципального образования Хрединская волость с 1 января 2006 года.

До апреля 2015 года деревня Всини входила в  Хрединскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ   деревня Всини, вместе с другими селениями упраздненной Хрединской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

На юго-западном краю деревни в 2022 году был найден куфический дирхем, предположительно 8-10 века (точная датировка невозможна из-за того, что участок монеты с датой был обломан).

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Почтовое отделение, обслуживающее д. Всини, — 181121; расположено в д. Хредино.

Транспорт 
Просёлочные дороги, одна из них к бывшему волостному центру Хредино 
.

Примечания

Ссылки 
 Всини на Викимапии

Населённые пункты Струго-Красненского района